Milka – marka czekolady
 Milka – postać biblijna
 Be’er Milka – spółdzielnia rolnicza w Izraelu